Oliveira de Frades - município do distrito de Viseu 
 Oliveira de Frades (freguesia) - freguesia do município de Oliveira de Frades

Desambiguações de topônimos